Het seizoen 1990/91 van de Beker van België in het voetbal begon in de zomer van 1990 en eindigde op 15 juni 1991 met de finale in het Heizelstadion in Brussel. De beker ging naar Club Brugge, dat KV Mechelen versloeg in de finale.

Laatste 16
Dit schema toont de zestien overgebleven clubs en de wedstrijden vanaf de achtste finales. De achtste finales worden net als de voorgaande rondes in één wedstrijd beslist. De kwartfinales en halve finales worden gespeeld met een heen- en terugmatch; de scores van beide wedstrijden worden telkens weergeven. De finale wordt gespeeld in één wedstrijd op neutraal terrein.

Finale

Topschutter
 Bruno Versavel - KV Mechelen (6 doelpunten)
 Edi Krnčević - Club Luik (6 doelpunten)

Beker van België naar seizoen
Belgie